Mirko Ivanic (Bački Jarak, 13 september 1993) is een Servisch-Montenegrijns voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Ivanic ligt sinds 2019 onder contract bij Rode Ster Belgrado.

Clubstatistieken 

Servisch voetballer